Il singolare  del Manchester Trophy 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Björn Rehnquist non ha difeso il titolo del 2008.

Olivier Rochus ha battuto in finale Igor Sijsling 6–3, 4–6, 6–2.

Teste di serie

  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)
  Olivier Rochus (campione)
  Karol Beck (quarti di finale)
  Nicolas Mahut (semifinali)

 Prakash Amritraj (secondo turno)
 Marsel İlhan (quarti di finale)
 Lukáš Lacko (quarti di finale)
 Brydan Klein (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Manchester Trophy 2009